El pes gall va ser una de les vuit proves de boxa que es disputaren als Jocs Olímpics de París de 1924. Com en les altres proves de boxa estava reservada a homes. La competició es va disputar entre el 15 i el 20 de juliol de 1924. El pes gall era la segona categoria més lleugera en aquesta edició dels Jocs i sols hi podien participar boxejadors que pesessin menys de 53,5 kg. Hi van prendre part 21 atletes de 15 nacions diferents.

Medallistes

Quadre 
{{Quadre amb 32 equips amb tercer
| RD1=Setzens de final15 de juliol
| RD2=Vuitens de final17 de juliol
| RD3=Quarts de final18 de juliol
| RD4=Semifinals19 de juliol
| RD5=Final20 de juliol
| RD5b=Combat pel bronze
| team-width=175
| score-width= 20

| RD1-team13=
| RD1-score13=PTS
| RD1-team14=
| RD1-score14=L

| RD1-team15=
| RD1-score15=PTS
| RD1-team16=
| RD1-score16=L

| RD1-team23=
| RD1-score23=PTS
| RD1-team24=
| RD1-score24=L

| RD1-team27=
| RD1-score27=PTS
| RD1-team28=
| RD1-score28=L

| RD1-team29=
| RD1-score29=PTS
| RD1-team30=
| RD1-score30=L

| RD2-team01=
| RD2-score01=PTS
| RD2-team02=
| RD2-score02=L

| RD2-team03=
| RD2-score03=PTS
| RD2-team04=
| RD2-score04=L

| RD2-team05=
| RD2-score05=PTS
| RD2-team06=
| RD2-score06=L

| RD2-team07=
| RD2-score07=PTS
| RD2-team08=
| RD2-score08=L

| RD2-team09=
| RD2-score09=PTS
| RD2-team10=
| RD2-score10=L

| RD2-team11=
| RD2-score11=W
| RD2-team12=
| RD2-score12=DQ2

| RD2-team13=
| RD2-score13=L
| RD2-team14=
| RD2-score14=PTS

| RD2-team15=
| RD2-score15=PTS
| RD2-team16=
| RD2-score16=L

| RD3-team01=
| RD3-score01=PTS
| RD3-team02=
| RD3-score02=L

| RD3-team03=
| RD3-score03=L
| RD3-team04=
| RD3-score04=PTS

| RD3-team05={{flagathlete|Antoni Sánchez'|ESP|1785}}
| RD3-score05=L
| RD3-team06=
| RD3-score06=PTS

| RD3-team07=
| RD3-score07=L
| RD3-team08=
| RD3-score08=PTS

| RD4-team01=
| RD4-score01=PTS
| RD4-team02=
| RD4-score02=L

| RD4-team03=
| RD4-score03=L
| RD4-team04=
| RD4-score04=PTS

| RD5-team01=
| RD5-score01=PTS
| RD5-team02=
| RD5-score02=L

| RD5b-team01=
| RD5b-score01=PTS
| RD5b-team02=
| RD5b-score02=L

}}

 Referències 

 

 Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  Boxa - París 1920  a sports-reference.com''

Boxa als Jocs Olímpics d'estiu de 1924